Джо́эл Дже́йкобсон (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник чемпионатов мира .  (1997),  (1986).

Достижения 
 : золото (1997), серебро (2006, 2007).
 : серебро (1986).

 Почётный приз Ассоциации кёрлинга США Ann Brown Sportsmanship Award (вручается ежегодно на чемпионатах США одному мужчине и одной женщине как наилучшим образом воплощающих в своей деятельности т. н. «дух кёрлинга», ): 2007.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат, жена Лайза Джейкобсон (), они в одной команде выиграли  в 1986. У них трое детей: сыновья Зак и Зейн () — оба кёрлингисты, Джоэл неоднократно играл в одной команде с Заком, — и дочь Дженнифер.

Окончил Университет штата Северная Дакота.

По роду деятельности — фермер.

Начал заниматься кёрлингом в 1978 в возрасте 27 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Выпускники Университета штата Северная Дакота